Светослав Дяков (; 31 мая 1984, Благоевград, Болгария) — болгарский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Болгарии.

Клубная карьера 
Светослав родился 31 мая 1984 года в городе Благоевград. Начинал карьеру в местном клубе «Пирин». В 2005 перешёл в Пирин 1931.

18 июня 2008 Дяков подписал трехлетний контракт со столичным «Локомотивом». За свой новый клуб дебютировал 9 августа 2008 в игре с «Минёром». В первый сезон в «Локомотиве» Светослав провел 25 матчей. Первый мяч за "железнодорожников" Дяков забил 6 ноября 2010 года. Всего за 3 ода в столичном клубе Светослав сыграл 79 матчей, отличился 2 раза.

После того, как его контракт с «Локомотивом» закончился, Дяков присоединился к «Лудогорцу», подписав 4 июня 2011 года двухлетний контракт. Светослав дебютировал в составе «Людогорца» 6 августа в игре против «Локомотива» из Пловдива. Дяков довольно быстро стал постоянным игроком основного состава, выиграв в первый  же сезон чемпионат, кубок и суперкубок Болгарии. В сезоне 2012/13 вместе с «Лудогорцем» Светослав снова стал чемпионом страны. 18 июня 2013 года был назначен капитаном команды на сезон 2013/14.

Сборная 
14 февраля 2012 года Дяков был вызван в расположение сборной Болгарии для подготовки к товарищескому матчу против Венгрии. Две недели спустя Светослав дебютировал в составе сборной, отметившись результативной передачей на Валерия Божинова. 11 сентября 2012 года в матче отборочного этапа к Чемпионату мира 2014 против сборной Армении был удален с поля за две желтые карточки.

Достижения 
 «Лудогорец»
 Чемпион Болгарии (6): 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Болгарии (2): 2011/12, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Болгарии (2): 2011/12, 2013/14

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Пирин» Благоевград
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Лудогорец II»
Игроки ФК «Пирин» Благоевград
Футбольные тренеры Болгарии